CLE steht für:
 Carmina Latina epigraphica, der „zweite Teil“ der Anthologia Latina
 Centra Laborrondo Esperanto, „Zentraler Arbeitskreis Esperanto“ Vorläufer des Esperanto-Verbands im Kulturbund der DDR
 Certified Linux Engineer; siehe Liste der IT-Zertifikate
 Cray Linux Environment
 Commission locale de l'eau, französisch „lokale Wasserkommission“; siehe SAGE (Frankreich)
 Comptoir Lyonnais d’Electricité, 1973 von Sonepar gekauftes Unternehmen
 Confédération des loisirs et des sports de l’esprit, französischer Denlsportverband
 Kutaner Lupus erythematodes, eine Autoimmunerkrankung
 Flughafen Cleveland in den Vereinigten Staaten (IATA-Code)

CLe steht für:
 SBB CLe 2/4, elektrischer Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

Clé steht für:
 DJ Clé, deutscher Disk Jockey und Musikproduzent

cle steht für:
 Lealao-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CLE